Па́нцер — поширене прізвище, німецьке за походженням.

 Панцер Галина Василівна — вчителька Глибоцького ліцею (Черновицька область).
 Георг Вольфганг Панцер-старший () — пастор, знаний німецький бібліограф (1729—1805).
 Георг Вольфганг Франц Панцер ( — німецький ботанік і ентомолог (1775—1829), син Г. Ф. Панцера-старшого (див. вище).
 Джефф Панцер () — американський музичний і видеопродюсер, який працював з Роллінг Стоунз, Полом Маккартні та іншими.
 Карло Панцері () - засновник знаної італійської компанії, що випускає освітлювальні прилади для приміщень.  
 Нікола Панцер — режисерка оперного театру у Гамбурзі (Німеччина).
 Пол Панцер () — псевдонім німецько-американського актора кіно Пауля Вольфганта Панцербейтера (1872—1958), який зіграв у понад 350 фільмах.
 Фелікс (Людовик) Войцехович Панцер (1798—1851) — польський інженер, автор новаторського проекту однопрогонного мосту через Віслу, збудованих мостів через річки Нарев і Вепрже, укріплення узбережного Варшавського спуску та ін.

Примітки 

Прізвища
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем